Мичуринец — топоним в России:
 Мичуринец — деревня в Шумихинском районе Курганской области.
 Мичуринец — платформа Киевского направления Московской железной дороги.

См. также 

 ДСК «Мичуринец»